Käringtjärn kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Dalarna 
Käringtjärnarna, sjö i Ludvika kommun, 
Käringtjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (5,16 ha)
Käringtjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Käringtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Käringtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 665958-143095), sjö i Ludvika kommun, 
Käringtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667921-142229), sjö i Ludvika kommun,  (6,69 ha)
Stor-Käringtjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Stora Käringtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (8,83 ha)

Hälsingland 
Käringtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,

Lappland  
Käringtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,03 ha)

Medelpad 
Käringtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (6,61 ha)

Värmland 
Käringtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Käringtjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Käringtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Käringtjärnet (Gillberga socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Käringtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,

Se även
Käringatjärn, sjö i Borås kommun, 
Käringetjärnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn